Тайсонс-Конэ, Тайсонc-Корнер () — американский топоним:

  — статистически обособленная местность и невключённая община в округе Фэрфакс, штат Виргиния.
 Тайсонс-Корнер-Сентер — торговый центр в Тайсонс-Корнер.
 Тайсонс-Корнер — торговый центр в городе Вена, округ Фэрфакс, штат Виргиния.
 Тайсонс-Конэ — станция Вашингтонского метро.